Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2010/2011 — 110-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 7 августа 2010 и закончился 30 апреля 2013. Чемпионский титул смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011
2010-е годы в Северной Ирландии